Alain Maury ist der Name folgender Personen:

* Alain Maury (Astronom) (* 1958), französischer Astronom
 Alain Maury (Comiczeichner) (* 1958), belgischer Comiczeichner